Roger Moens (atleet), een Belgisch atleet
Roger Moens (componist-dirigent), een dirigent van de Maastrichter Staar